Guillaume d'Alméras, marquis de Mirevaux (~1610-1676), lieutenant général des armées navales français ;
 Henri Alméras (1892-1965), parfumeur français ;
 Henri d'Alméras (1861-1938), historien et romancier français ;
 Jacques Alméras (1949-), pilote automobile français ;
 Jean-Marie Alméras (1943-), pilote automobile français ;
 Louis Alméras (1768-1828), général de division français ;
 Philippe Alméras (1930-), critique littéraire et biographe français.

Sport automobile 
 Pro GT by Alméras, écurie de course automobile française